SDK2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 172 амінокислот, а молекулярна маса — 239 396.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки